Юря Тарогович известный, как Юрята-Рогович, Гюрята Рогович или Юрий Рагуилович (годы жизни неизвестны) — новгородец, рассказавший и со слов которого монах-летописец Сильвестр в 1071 году записал некоторые исторические события и об особенностях климата Югорской земли.

Предположительно сын новгородского посадника Рагуила (?). Нестор Летописец пишет в «Повести временных лет» (ок. 1110—1118) о сборе новгородскими ратниками дани у племени югра, живущем за рекой Печорой в «полунощных странах», говорившем на неизвестном языке: «Се же хочю сказати, яже слышах прежде сих четырех лет, я же сказа ми Юря Тарогович Новгородец, глаголя яко послах отрок мой в Печру по дань, иже дают тамо живящеи Новугороду. И пришед тамо, и оттуда иде с нами в Югру…». И дальше следует повествование

Примечания

Литература 
 
 «Нестеровская летопись», стр. 145—146.
 Карамзин, «История госуд. Российского», т. II, прим. 64.
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Персоналии:Великий Новгород
Родившиеся в XI веке